Der Afrika-Cup 1978 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die elfte Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 5. bis 16. März zum zweiten Mal nach 1963 in Ghana statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Ghana, VR Kongo, Marokko, Nigeria, Obervolta, Sambia, Tunesien und Uganda teil.

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes von 27 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Ghana und Titelverteidiger Marokko automatisch qualifiziert waren.

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Accra Sports Stadium in Accra und im Kumasi Sports Stadium in Kumasi ausgetragen.

Gastgeber Ghana konnte seinen Heimvorteil nutzen, gewann das Turnier und wurde nach 1963 (ebenfalls als Gastgeber) und 1965 zum insgesamt dritten Mal Afrikameister im Fußball und damit alleiniger Rekordhalter.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Accra.

|

|}
|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Kumasi.

|

|}
|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}
* Die Tunesische Nationalmannschaft zog sich nach 42 Minuten (beim Ausgleich von Nigeria zum 1:1) aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung vom Spielgeschehen zurück – die Partie wurde daraufhin 2:0 für Nigeria gewertet und Tunesien für das nächste Turnier gesperrt.

Finale

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

1978
Fußball (Ghana)
Afrikacup
Sportveranstaltung in Accra
Sportveranstaltung in Kumasi